Tunke bezeichnet

 Sauce
 ein altes russisches Maß, siehe Tunke (Einheit)